Николай Владимирович Зуев (род. 7 мая 1970 года) - российский бадминтонист и бадминтонный тренер.

Карьера 
В 1986 году выполнил звание мастера спорта и получил приглашение в юношескую сборную команду СССР.

В 1988 году на 1-м юниорском чемпионате мира занял 9-ое место в парной категории и в этом же году был приглашен в сборную команду СССР.

В 1990 году на 1-м студенческом чемпионате мира стал серебряным и дважды бронзовым призером.

В 1991 году переехал в Москву, где начал работать тренером-игроком команды «Сокол» Спортивного Клуба РВСН.

В 1993 и 1995 годах на личных чемпионатах мира выходил в 1/4 финала.

В 1993 году получил звание мастер спорта России международного класса.

В 1994 году на чемпионате Европы завоевал серебряную медаль.

В 1996 году на Олимпийских Играх в Атланте занял 5-ое место.

В 1997 году в финале Кубка Мира завоевал бронзовую медаль.

В период 2001-2005 год в составе команду «Рекорд» дважды завоевал Кубок Европы среди клубных команд.

Участвовал в Олимпиаде 2004 года в Афинах.

В период спортивной карьеры стал 16-кратным чемпионом СССР и России.

Чемпион СССР:
 одиночный разряд - 1990
 парный разряд - 1989, 1990

Чемпион России:
 парный разряд - 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2003
 смешанный разряд - 1993, 1994, 2002, 2003, 2004, 2005

Тренерская карьера 
В настоящее время является тренером сборной России по бадминтону.

Образование 
В 1987 году поступил в Днепропетровский Государственный институт физической культуры на отделение «Физическое воспитание» и в 1991 году закончил его.

Примечания 

 
 Н.В. Зуев

Бадминтонисты СССР
Бадминтонисты России
Чемпионы СССР по бадминтону
Чемпионы России по бадминтону
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Тренеры по бадминтону